Rozgrywki radzieckiej klasy A w sezonie 1962 były dwudziestymi czwartymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział dwadzieścia dwie drużyny, w tym trzy, które awansowały z drugiej ligi – Dinamo Leningrad, Krylja Sowietow Kujbyszew i Torpedo Kutaisi. Format rozgrywek pozostał niezmieniony z poprzedniego sezonu. Sezon podzielono na rundę zasadniczą w dwóch grupach i rundę finałową w dwóch grupach. W pierwszym etapie dwadzieścia dwa kluby, podzielonych na dwie podgrupy po 11 drużyn, rozegrały mecze każdy z każdym po 2 razy, w sumie 20 kolejek. Zespoły, które zajęły pierwsze sześć miejsc, walczyły w drugim etapie o medale. Zespoły, które zajęły miejsca 7-11, walczyły w drugim etapie o utrzymanie w lidze. Wszystkie kluby zachowały swoje punkty zdobyte w pierwszym etapie. Odbyły się 12 kolejek w grupie mistrzowskiej oraz 10 kolejek w grupie spadkowej. Mistrzowski tytuł po raz 8-ty wywalczyła drużyna Spartaka Moskwa. Królem strzelców ligi został Michaił Mustygin z Dynama Mińsk, który zdobył 17 goli.

Runda zasadnicza

Grupa A

Tabela

Grupa B

Tabela

Runda finałowa

Grupa mistrzowska

Tabela

Grupa spadkowa

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1962 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim